Лепешинская — женская форма фамилии .